Пётр Агафонов:
 Агафонов, Пётр Александрович (1902—1955) — железнодорожник-новатор, лауреат Сталинской премии (1952).
 Агафонов, Пётр Иванович — бригадир тракторной бригады, Герой Социалистического Труда. Примечания